Kogi pode referir-se a coisas diferentes:
 Kogi - estado da Nigéria
 Kogi - cidade do estado homônimo de Kogi, na Nigéria
 Kogi - etnia da Serra Nevada de Santa Marta, na Colômbia

Desambiguação